Венту́ри () — фамилия итальянского происхождения.
 Вентури, Аркадио (род. 1929) — итальянский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Вентури, Джованни Баттиста (1746—1822) — итальянский физик, работавший в гидравлике, теории света, оптике.
 Эффект Вентури — физический эффект, открытый Джованни Вентури. На его основе работают трубка Вентури, скруббер Вентури и другие подобные устройства.
 Вентури, Лионелло (1885—1961) — итальянский историк искусства.
Вентури, Маурицио (род. 1957) — итальянский футболист.
 Вентури, Роберт (1925—2018) — американский архитектор, один из родоначальников постмодернизма.
 Вентури, Франко (1914—1994) — итальянский историк и журналист.

См. также 
 Venturi Larrousse LC92 — болид Формулы-1 команды Larrousse F1, построенный для участия в чемпионате 1992 года.
 Venturi Automobiles — автомобильная компания со штаб-квартирой в Монако.
 Venturi Grand Prix — гоночная команда чемпионата электромобилей по Формуле Е.